Frauenkopf  steht für:

Geographie
 Frauenkopf (Berg, Stuttgart), Berg und Stadtteil in Stuttgart
 Frauenkopf, Nebengipfel vom Schober (Salzkammergut-Berge) in der Schafberggruppe

Kunst
 Frauenkopf (Jawlensky), Gemälde  von Alexej von Jawlensky von 1912 (Neue Nationalgalerie Berlin)
 Frauenkopf (Picasso), Gemälde von Pablo Picasso von 1908 (Landesmuseum Mainz)
 die Skulptur Frauenkopf (Fernande) (Halmstad, Schweden) und die Bronze Frauenkopf (Bronze) von Pablo Picasso von 1909
 Frauenkopf (Marie Thérèse), Skulptur von Pablo Picasso von 1931, Darstellung von Marie-Thérèse Walter